Франс Снейдерс (Frans Snyders; 11 ноября 1579, Антверпен — 19 августа 1657, Антверпен) — фламандский живописец, мастер натюрмортов и анималистических композиций в стиле барокко.

Биография 

Франс родился в семье богатого антверпенского бюргера осенью 1579 года (крещён 11 ноября). Способности к рисованию обнаружились у Франса очень рано, и уже в 13-14 лет он стал учиться живописи у знаменитого Питера Брейгеля Младшего и Хендрика ван Балена (первого учителя ван Дейка). В 1611 г. Франс Снейдерс женился на Маргарите де Вос, сестре братьев-художников Корнелиса и Пауля де Вос.

В 1602 году стал членом гильдии художников Антверпена.

Поначалу основной темой творчества Снейдерса были натюрморты, в дальнейшем он стал проявлять больший интерес к анималистическим сюжетам и сценам охоты. Мастерство Снейдерса высоко оценил Питер Пауль Рубенс, с 1613 года приглашавший его к сотрудничеству для написания животных. Снейдерс не любил изображать людей — по имеющимся сведениям, человеческие фигуры на его картинах писали Якоб Йорданс, Абрахам Янсенс и другие мастера.

В 1608—1609 годах Снейдерс работал в Италии, впоследствии жил в родном Антверпене. Согласно БСЭ, «произведения Снейдерса отличаются монументальностью и декоративным размахом композиций, виртуозностью в передаче фактуры предметов, жизнеутверждающей силой образного строя.»

В 1619 году Снейдерс был избран членом антверпенского Братства романистов, а в 1628 году — его деканом. Для позднего периода его творчества характерны монументальные полотна, всегда пользовавшиеся большой популярностью среди покупателей. Созданные им огромные декоративные полотна, в частности, украшали столовую во дворце епископа города Брюгге, известного мецената Антония Триста. Кроме того, Снейдерс был назначен главным художником герцога Альберта, губернатора Нидерландов.

Художник умер в Антверпене 19 августа 1657 года.

Галерея

Примечания

Литература 
 Левинсон-Лессинг В. Ф. Снейдерс и фламандский натюрморт. — Л.: 1926. — 35 с.
 Rebels Н., Frans Snyders' Entwicklung als Stillebenmaler, «Wallraf-Richartz-Jahrbluh», 1969, Bd 31, S. 43-94.

Ссылки 
 Галерея работ Франса Снейдерса

Родившиеся в 1579 году
Родившиеся 11 ноября
Умершие в 1657 году
Умершие 19 августа
Персоналии по алфавиту
Художники Фландрии
Персоналии:Фландрия
Художники барокко
Художники-анималисты
Мастера натюрморта Нидерландов
Члены Гильдии Святого Луки (Антверпен)